Désaugiers är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Marc-Antoine Désaugiers (1742–1793), fransk kompositör.
 Marc-Antoine-Madeleine Désaugiers (1772–1827), fransk vissångare och vaudevillförfattare.

Desaugiers